Scrubben, een huidbehandelingsmethode
Scrubzout, een huidbehandelingsmiddel
Scrubland,  een vegetatiezone in Australië 
Scrubtyfus, een infectieziekte
Scrubs, een Amerikaanse televisieserie
Big Scrub, een subtropisch regenwoud in Australië